Каха де Агва има више значења:

 Каха де Агва (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Каха де Агва (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Каха де Агва (Санто Доминго Јанхуитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каха де Агва (Тепеохума), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Каха де Агва (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику